Pisano (ital. "z Pisy") je:

 Pisano (Novara) – obec v provincii Novara v Itálii

italské rodové jméno
 Andrea Pisano (1290–1348) – zlatník, sochař, architekt
 Antonio Pisano (1395–1455) viz Pisanello – malíř
 Giovanni Pisano (1250–1328) – sochař a architekt
 Leonardo Pisano († 1250) viz Leonardo Fibonacci – matematik
 Nikola Pisano (asi 1206–1278) – italský sochař a architekt

Rozcestníky - příjmení